Il tabellone singolare dell'ITF Women's Circuit Turku 1996, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 1996, è stato vinto da Maria Wolfbrandt (tds n. 5). In finale ha sconfitto Sofia Finér (tds n. 8) con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie

  Karin Ptaszek (semifinali)
  Anna-Karin Svensson (secondo turno)
  Emily Bond (quarti di finale)
  Annica Lindstedt (primo turno)

  Maria Wolfbrandt (campionessa)
  Linda Jansson (quarti di finale)
  Charlotte Aagaard (quarti di finale)
  Sofia Finér (finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit Turku 1996